Вита́лий Беля́вский:
 Белявский, Виталий Александрович (1924—1977) — советский историк, востоковед.
 Белявский, Виталий Андреевич (1903—1977) — советский военачальник, генерал-полковник.